Ел Казадор има више значења:

 Ел Казадор, Сан Лорензо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Казадор (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Казадор, Лијензо Чаро Емилијано Запата (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Казадор (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Казадор (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Казадор (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику